Taipale ist der Name folgender Orte:

 Taipale, ein Ort im finnischen Karelien, siehe Taipale (Liperi)
 Taipale, der finnische Name eines russischen Ortes in der Oblast Leningrad, siehe Solovyovo

Taipale ist der Familienname folgender Personen:

 Armas Taipale (1890–1976), finnischer Leichtathlet und Olympiasieger
 Hannu Taipale (* 1940), finnischer Skilangläufer
 Ilmari Taipale (1928–2008), finnischer Langstreckenläufer
 Jorma Taipale (* 1949), finnischer Boxer
 Kuisma Taipale (* 1970), finnischer Skilangläufer
 Reijo Taipale (1940–2019), finnischer Tango- und Schlagersänger
 Vappu Taipale (* 1940), finnische Politikerin (Sozialdemokratische Partei), Kinder- und Jugendpsychiaterin und Hochschullehrerin